La Coppa di Russia 2016-2017 () è la 16ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 37 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2, alla Superliga 3, al campionato giovanile e alla VTB United League 2016-2017. Tuttavia solo una squadra della VTB United League (Basketbol'nyj klub Parma Perm') prende parte al torneo.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: si sfidano nei turno di qualificazione 29 squadre della Superliga 3, Superliga 2, VTB Youth League e le peggiori cinque squadre classificate nella Superliga 1 2015-2016.
Fase II: alle squadre dei turni precedenti si uniscono le migliori otto squadre al termine della Superliga 1 2015-16; inizia la fase ad eliminazione diretta.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
VTB United League 2016-2017

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
Coppa di Russia di pallacanestro maschile